Фердинандов — русская фамилия. Известные носители:

 Фердинандов, Борис Алексеевич (1889—1959) — русский советский актер, режиссёр, художник.
 Фердинандов, Николай Алексеевич (1886—1925) — живописец, декоратор и ювелир.